Транспортні засоби Toyota в минулому і сучасні, що продаються під маркою Toyota.

Транспортні засоби, що є або були у виробництві 
 Toyota 2000GT (1967-1970)
 Toyota 4Runner (1984-сьогодні, known as the Toyota Hilux Surf in Japan)
 Toyota AA (1936-1943)
 Toyota AB (1936-1943)
 Toyota AC (1943)
 Toyota AE (1941)
 Toyota Allex
 Toyota Allion (2001-сьогодні)
 Toyota Alphard
 Toyota Altezza (1998-2005, also sold as the Lexus IS)
 Toyota Aristo (1991-2005, also sold as the Lexus GS)
 Toyota Aurion (2006-сьогодні, Australia)
 Toyota Auris (2007-сьогодні)
 Toyota Avalon (1995-сьогодні, previously sold in Japan as the Toyota Pronard)
 Toyota Avanza (2003-сьогодні)
 Toyota Avensis (1998-сьогодні, shares chassis with the Scion tC)
 Toyota Aygo (2005-сьогодні)
 Toyota BA (1940)
 Toyota bB (2000-сьогодні, sold as the Scion xB in the United States)
 Toyota Belta
 Toyota Brevis
 Toyota BX (1951, truck)
 Toyota BJ (1951, Jeep, later called the Land Cruiser)
 Toyota Caldina
 Toyota Cami more commonly sold as the Daihatsu Terios
 Toyota Camry (1983-сьогодні)
 Toyota Camry Solara (1999-сьогодні)
 Toyota Carina (1970-2000)
 Toyota Carina E (1992-1998)
 Toyota Cavalier (1995-2000, rebadged Chevrolet Cavalier)
 Toyota Celica (1970-2006)
 Toyota Celsior (1989-2005, also sold as the Lexus LS)
 Toyota Century (1967-сьогодні)
 Toyota Chaser
 Toyota Classic
 Toyota Coaster
 Toyota Comfort (1999-сьогодні, same as Toyota Crown)
 Toyota Corsa
 Toyota Corolla/Sprinter (1966-сьогодні)
 Toyota Corolla Verso
 Toyota Corona (1957-2000)
 Toyota Cressida (1973-1992)
 Toyota Cresta
 Toyota Crown
 Toyota Curren
 Toyota Cynos
 Toyota Duet 
 Toyota Dyna
 Toyota Echo
 Toyota Estima (1990-2000, sold in some markets as the Toyota Previa)
 Toyota FJ40
 Toyota FJ45
 Toyota FJ55
 Toyota FJ60
 Toyota FJ62
 Toyota LandCruiser 70 Series
 Toyota FJ Cruiser (2007-сьогодні)
 Toyota Fortuner
 Toyota Fun Cargo
 Toyota G1 (1935, truck)
 Toyota GA (1936, truck)
 Toyota GB (1938, truck)
 Toyota Granvia
 Toyota Harrier (1998-сьогодні, also sold as the Lexus RX)
 Toyota Heavy Duty Truck (FA and DA Series)
 Toyota Highlander (also sold as the Toyota Kluger)
 Toyota Hi-Lux
 Toyota Hilux Surf (Sold in the U.S. and other markets as the Toyota 4Runner)
 Toyota HiClass
 Toyota Hiace
 Toyota Innova (2003-сьогодні, sold in Indonesia as Toyota Kijang Innova)
 Toyota Ipsum (1996-2001, also sold as the Toyota Picnic 2001-сьогодні, also sold as the Toyota Avensis Verso)
 Toyota Isis
 Toyota ist (also sold as the Scion xAin the United States and Toyota xA in the Middle East)
 Toyota KB (1942, truck)
 Toyota KC (1943, truck)
 Toyota Kijang (known as Zace/Tamaraw Revo/Unser/Condor/Qualis outside Indonesia)
 Toyota Kingdom
 Toyota Kluger (also sold as the Toyota Highlander)
 Toyota Land Cruiser (also called lexus Lexus LX) 
 Toyota Lexcen (1989-1992, Australia, rebadged Holden Commodore)
 Toyota LiteAce
 Toyota Majesta
 Toyota Mark II
 Toyota Mark X (2004 - сьогодні)
 Master (1955, also called the RR)
 Toyota Masterline
 Toyota Matrix (2003-сьогодні)
 Toyota Mega Cruiser (1996-2002)
 Toyota MiniAce
 Toyota MR2/MR-S (1984-2005)
 Toyota Noah
 Toyota Opa
 Toyota Origin
 Toyota Paseo
 Toyota Passo (sold in some markets as the Daihatsu Sirion)
 Toyota Patrol (1955, Police patrol car based on the Super, Master or Crown)
 Toyota Pickup (Pre-Tacoma Years)
 Toyota Picnic
 Toyota Platz
 Toyota Porte
 Toyota Premio
 Toyota Previa (1991-1997, sold in some markets as the Toyota Estima)
 Toyota Prius (1997-сьогодні)
 Toyota Probox
 Toyota Progres
 Toyota Pronard
 Toyota Publica
 Toyota Qualis
 Toyota Ractis
 Toyota Raum
 Toyota RAV4 (1994-сьогодні)
 Toyota RAV4 EV
 Toyota Regius Ace (same as Toyota Hiace)
 Toyota Revo
 Toyota RH (1953-1955, also called the Super)
 Toyota RK (1953, small truck)
 Toyota RR (1955, also called the Master)
 Toyota RS (1955, also called the Crown)
 Toyota Rush
 Toyota Sport 800 (1965-1969)
 Toyota SA (1947-1949)
 Toyota SB (1947, small truck)
 Toyota SD (1949-1951)
 Toyota SF (1951-1953)
 Toyota SG (1952, small truck)
 Toyota SKB (1954, small truck, later called the Toyoace)
 Toyota Sera
 Toyota Sequoia
 Toyota Sienna (1998-сьогодні, North America)
 Toyota Sienta
 Toyota Soarer (also sold as the Lexus SC)
 Toyota Sofia (Japan Only)
 Toyota Sprinter Trueno
 Toyota EE86 Sprinter 4 door Rivere Saloon
 Toyota Sprinter Marino
 Toyota Starlet (1973-1999)
 Toyota Stout
 Toyota Succeed
 Toyota Super (1953-1955, also called the RH or RHD)
 Toyota Supra (1979-2002)
 Toyota T100 (1993-1998, North America)
 Toyota Tacoma (1995-сьогодні, North America)
 Toyota Tamaraw
 Toyota Tarago (1995-сьогодні, Australia, New Zealand)
 Toyota Tercel (1978-1999)
 Toyota TownAce
 Toyota ToyoAce
 Toyota Tundra (1999-сьогодні, North America)
 Toyota Van (1984-1989, North America)
 Toyota Vanguard
 Toyota Verossa
 Toyota Vios (sold in Thailand as the Toyota Soluna Vios)
 Toyota Vista
 Toyota Vitz/Platz/Yaris/Echo (1999-сьогодні)
 Toyota Voltz (2003-2004, Japan) (also sold as Pontiac Vibe 2003-сьогодні USA)
 Toyota Voxy
 Toyota WiLL
 Toyota Windom (also sold as the Lexus ES)
 Toyota WISH
 Toyota Yaris
 Toyota Yaris Verso

Концепти 
Далі йде частковий список концепт-карів Toyota, що поповнюється. Рік вказує, коли транспортний засіб був уперше офіційно показано публіці.

 Toyota 1/X (2007)
 Toyota 4500GT (1989)
 Toyota A1 (1935)
 Toyota Alessandro Volta (2004)
 Toyota Avalon (Concept) (1991)
 Toyota AXV-IV (1991)
 Toyota CAL-1 (1977)
 Toyota CX-80 (1979)
 Toyota DV-1 (1981)
 Toyota Century GT45 with GT45 gas turbine engine (1971-1975)
 Toyota CS&S (2003)
 Toyota Corona Sports (1963)
 Toyota eCom (1998)
 Toyota EX-I (1969)
 Toyota EX-III (1969)
 Toyota EX-7 (1970)
 Toyota EX-11 (1981)
 Toyota F101 (1973)
 Toyota F120 (1981)
 Toyota F3R (2006)
 Toyota Family Wagon (1979)
 Toyota Fine-N (2002)
 Toyota Fine-S (2002)
 Toyota Fine-T (2005)
 Toyota Fine-X (2005)
 Toyota FT-HS (2007)
 Toyota FT-SX (2005)
 Toyota FTX (2004)
 Toyota FX-1 (1983)
 Toyota FXS (2001)
 Toyota FXV (1985)
 Toyota FXV-II (1987)
 Toyota GTV (1987)
 Toyota Hi-CT (2007)
 Toyota Hybrid X (2007)
 Toyota iQ (2007)
 Toyota i-swing
 Toyota i-unit (2005)
 Toyota Motor Triathlon Race Car (MTRC) (2004)
 Toyota NLSV
 Toyota PM
 Toyota Pod (2001)
 Toyota Publica Sports (1962)
 Toyota RiN (2007)
 Toyota RSC (2001)
 Toyota RV-1 + Toyota Marinetta trailer (1971)
 Toyota RV-2 (1972)
 Toyota RV-5 (1981)
 Toyota Sportivo Coupe
 Toyota Sports (1957)
 Toyota SV-1 (1973)
 Toyota SV-2 (1981)
 Toyota SV-3
 Toyota TAC3 + trialer (1983)
 Toyota VM180 Zagato (2001)
 Toyopet X (1961)

Автомобілі Toyota